Zilly steht für

 eine ehemals selbstständige Gemeinde in Sachsen-Anhalt, siehe Zilly

Zilly ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Zilly (* 1945), deutscher Lektor und Literaturwissenschaftler
 Franz Zilly (1862–1916), deutscher Eiskunstläufer
 Friedhelm Zilly (* 1944), deutscher Bildhauer
 Ulrike Zilly (* 1952), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Zilli
 Cilly
 Cilli